Крутоярский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Крутоярский сельсовет — в Ужурском районе Красноярского края.
 Крутоярский сельсовет — в Георгиевском районе Ставропольского края.